Bechis peut faire référence à:

Patronymie
 Camillo Bechis (1890-1969) - Général italien
 Eleonora Bechis (1974- ) - Femme politique italienne
 Franco Bechis (1962- ) - Journaliste italien
 Marco Bechis (1955- ) - Réalisateur, scénariste et producteur italo-chilien.
 Marta Bechis (1989- ) - Joueuse de volley-ball italienne